У́лица Артамо́нова — улица в Западном административном округе города Москвы на территории района Фили-Давыдково (124-й квартал Кунцева). Соединяет Кременчугскую улицу и Аминьевское шоссе. Нумерация домов начинается от Кременчугской улицы.

Происхождение названия 
Названа 9 мая 1961 года в честь А. А. Артамонова (1916—1941) — лётчика-испытателя, Героя Советского Союза, участника воздушных боёв под Москвой. За первый месяц войны совершил 37 боевых вылетов. Геройски погиб, таранив самолёт врага.

Здания и сооружения 
У всех предприятий почтовый индекс: 121357

По чётной стороне:

Транспорт

Автобусные маршруты 
По улице ходят автобусы:
 № 732 Крылатское — 
 № 104  — 
 № 77  — Матвеевское

Автобусный остановки:

По нечётной стороне:
 Детская поликлиника (77)
 Ул. Артамонова (77)

По чётной стороне:
 Интернат (77, 104, 732)
 Детская поликлиника (77, 104, 732)
 Ул. Артамонова (77, 104, 732)

Ближайшее Метро 
 Станция метро «Кунцевская».
 Станция метро «Славянский бульвар».
== Источники ==

Ссылки 
 Карты Яндекс — Улица Артамонова
 Улица Артамонова на www.mom.ru
 Интересные места и события на карте
 Биография Артамонова А. А. на persona.rin.ru

Улицы Москвы, названные в честь людей